Andrzej Kaleta ist der Name folgender Personen:

* Andrzej Kaleta (Wirtschaftswissenschaftler) (* 1956), polnischer Wirtschaftswissenschaftler
 Andrzej Kaleta (Geistlicher) (* 1957), polnischer Geistlicher, Weihbischof in Kielce